УФТ — Українське фізичне товариство
 УФТ — Українське фізіологічне товариство
 УФТ — Українське фотографічне товариство